Кулаево () — село в Пестречинском районе Республики Татарстан, центр муниципального образования Кулаевское сельское поселение.

География 
Находится в 33 км от Казани, в 2 км от трассы М7.

История 
Кулаево появилось после взятия Иваном Грозным Казани в 1552 г. и было прозвано так по имени первого поселенца татарина Кулая. Есть версия, что с селом связан татарский поэт XVII в. Мавля Колый (Бермелей Кулаев). Село до революции 1917 года имело школу и церковь.

Современное состояние 
Многие жители работают в Казани, но не теряют связь с родной деревней. Жители села предпочитают более заниматься овощеводством и скотоводством. Садоводство развито частично. Село имеет удачное географическое положение, расположенное в живописном месте. Село имеет километровую дорогу, которая соединяет его с основной магистралью.

Инфраструктура 
В селе функционирует дом культуры с библиотекой. До второстепенной дороги села курсирует Шалинский автобус.

Примечания

Литература 
 Кулаево // 

Населённые пункты Пестречинского района